Finckenstein ou Finkenstein est un nom porté par :
Finkenstein am Faaker See, ville d'Autriche
Finckenstein, ancien nom du village polonais de Kamieniec Suski
Finck von Finckenstein, famille de la noblesse immémoriale de Prusse
le château de Finckenstein
le Traité de Finkenstein